Tiberiu Morariu se poate referi la:
Tiberiu Morariu (1901-1987), filolog
Tiberiu I. Morariu (1905-1982), geograf